Pedro II kan syfta på följande:
 Peter II av Brasilien
 Peter II av Portugal

Geografi

Brasilien 

 Pedro II (ort), Piauí, 
 Pedro II (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar